José Ibáñez puede referirse a:

 José Ibáñez (1656-1694), pintor español;
 José Agustín Ibáñez de la Rentería (1751-1826), escritor y pensador político español;
 José Ibáñez Marín (1868-1909), militar, escritor e historiador español;
 José Ibáñez Martín (1896-1969), ministro de Educación de España y primer presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas;
 José Miguel Ibáñez Langlois (1936-), sacerdote, poeta, teólogo y crítico literario chileno;
 José Ibañez Gómez (1951-), yudoca cubano.
 José Ibáñez (ciclista), ciclista colombiano.
 José Ibáñez''', músico católico.